Bivalve ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bivalve (Kalifornien), im Marin County
 Bivalve (Maryland), im Wicomico County
 Bivalve (New Jersey), im Cumberland County